Frankfurt (Main) Flughafen Fernbahnhof, een station voor langeafstandstreinen bij luchthaven Frankfurt am Main.
Frankfurt (Main) Flughafen Regionalbahnhof, een station voor grotendeels regionale treinen bij luchthaven Frankfurt am Main.